Naselja u Srbiji:
 Strmovo (Lazarevac, Srbija), naselje u sastavu općine Lazarevac
 Strmovo (Lajkovac, Srbija), naselje u sastavu općine Lajkovac
 Strmovo (Bajina Bašta, Srbija), naselje u sastavu općine Bajina Bašta